«Алфавитные» агентства Нового курса () — множество федеральных правительственных программ и агентств, созданных в США в рамках «Нового курса» президента Франклина Рузвельта. Первые агентства были созданы для борьбы с Великой депрессией — в ходе первых Ста дней пребывания Рузвельта в должности президента, в 1933 году. Резкое появление сразу серии агентств с похожими названиями в стране, не привыкшей к развитой бюрократии, вызвало резкую критику «алфавитного винегрета» со стороны многих современников.

В общей сложности в период пребывания Рузвельта у власти в Америке было создано не менее 69 новых служб, многие из которых обладали широкими полномочиями. Причём «даже Генеральный контролер Соединенных Штатов, который проверял счета правительства, заявил, что никогда не слышал о некоторых из них»; некоторые юристы-современники характеризовали происходившее как «бедлам». Несмотря на то, что ряд законопроектов «Ста дней» был признан неконституционными, многие госучреждения, созданные в соответствии с отменёнными законами, продолжили своё существование. Некоторые из агентств продолжают существовать и в XXI веке.

Неполный список агентств

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Новый курс Рузвельта